Einar Østby – fondista norvegese
 Hawk Ostby – sceneggiatore norvegese
 Knut Østby – canoista norvegese
 Rune André Østby – sciatore alpino norvegese